8-й чемпионат Европы по конькобежному спорту среди женщин прошёл 22-23 января 1983 года на катке «Тиалф» в Херенвене (Нидерланды). Чемпионкой Европы стала Андреа Шёне.

Медалисты на дистанциях

Итоговое положение 
В скобках указано количество участий в ЧЕ.

 Выделены рекорды чемпионатов* = с падениемDQ = дисквалифицированаNC = не отобрались на заключительную дистанцию

Ссылки 
 

1983
1983 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Чемпионаты Европы в 1983 году
Январь 1983 года
Международные спортивные соревнования в Херенвене
Спорт в Нидерландах в 1983 году
Чемпионаты Европы в Нидерландах